Таначев — казахская и русская фамилия. Известные носители:

 Таначев, Валидхан Шерафеддинович  (1882—1968) — юрист, член Всероссийского учредительного собрания.
 Таначев, Василий Александрович (1924—1943) — гвардии младший лейтенант. Герой Советского Союза.